Noțiunea de afecțiune se poate referi la:

 Afectivitate
 Boală